Sandviken désigne

Sandviken, un quartier de la ville de Bergen.

Sandviken, commune du comté de Gävleborg.
Sandviken, localité et chef-lieu de la commune de Sandviken.
Sandviken, localité de la commune de Kramfors.
Sandviken, localité de la commune de Sala.
Sandviken, localité de la commune de Södertälje.
Sandviken, localité de la commune de Värmdö.